Конюшо́вщина () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Городищенского сельсовета. Население по переписи 2019 года — 12 человек.

География 
Расположена в 28 км по автодорогам к северу от центра Барановичей, на расстоянии 3,5 км по автодорогам к северо-северо-западу от центра сельсовета, городского посёлка Городище. Ближайший населённый пункт — деревня Зелёная.

По территории деревни протекает река Сервеч.

История 
По переписи 1897 года — деревня Городищенской волости Новогрудского уезда Минской губернии, 13 дворов. В 1909 году — 20 дворов.

После Рижского мирного договора 1921 года — в составе гмины Городище Новогрудского повета Новогрудского воеводства Польши, 21 двор. 

С 1939 года — в БССР, в 1940–62 годах — в Городищенском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области. Затем — в Барановичском районе.

Население 
На 1 января 2020 года насчитывался 21 житель в 8 домохозяйствах, из них 3 младше трудоспособного возраста, 15 — в трудоспособном возрасте и 3 — старше трудоспособного возраста.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Барановичского района